Happy Valley peut désigner différents éléments :

Toponymes

Canada 
 Happy Valley-Goose Bay, ville de Terre-Neuve-et-Labrador
 Happy Valley, ville d'Ontario
 Happy Valley, ville de Colombie-Britannique

États-Unis 
 Happy Valley (Alaska) ;
 Happy Valley (Los Angeles) ;
 Happy Valley, census-designated place située en Californie ;
 Happy Valley (Caroline du Nord) ;
 Happy Valley (Oregon) ;
 Happy Valley (Tennessee) ;
 Happy Valley Oak Ridge (Tennessee) ;
 Happy Valley (Bellingham) ;
 « Happy Valley » un surnom de State College ;
 « Happy Valley » un surnom du Comté d'Utah ;
 « Happy Valley » un surnom de la zone Sequim.

Autres 
 Happy Valley (Australie-Méridionale), Australie
 Happy Valley (Hong Kong)
 Happy Valley Kenya 
 Happy Valley (Nouvelle-Zélande)
 Happy Valley (jardin), un jardin créé par Edwin Harrold aux Orcades, en Écosse
 Happy Valley (Guangzhou), un centre commercial à Guangzhou en Chine.

Parcs d'attractions 
 Happy Valley (Pékin)
 Happy Valley (Chengdu)
 Happy Valley (Shenzhen)
 Happy Valley (Shanghai)
 Happy Valley (Wuhan)
 Happy Valley (Tianjin)

Cinéma et télévision 
 The Happy Valley, un téléfilm diffusé en 1987
 Happy Valley, un film documentaire américain réalisé par Amir Bar-Lev en 2014
 Happy Valley, une série télévisée britannique diffusée sur BBC One à partir de 2014

Autres 
 Happy Valley Athletic Association, une association sportive et une équipe de football de Hong Kong

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme